Plagnol peut désigner :

Patronymes 

 Henri Plagnol (né en 1961), homme politique français ;
 Jonathan Plagnol (né en 1983), karatéka français ;
 Robert Plagnol, comédien français ;
 Serge Plagnol (né en 1951), peintre, lithographe et graveur français.

Toponyme 

 , montagne canadienne.

Voir aussi 

 Plagnole